Distrikt Llama bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Llama (Chota), Distrikt in der Provinz Chota (Region Cajamarca)
 Distrikt Llama (Mariscal Luzuriaga), Distrikt in der Provinz Mariscal Luzuriaga (Region Ancash)